Regulador integrat
 Regulador de tensió
 Regulador de gas
 Regulador de busseig
 Regulador centrífug
 Regulador de pressió